Аличе Маттеуччи (; родилась 29 сентября 1995 года в Пескаре, Италия) — итальянская теннисистка; победительница 14 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2013). Игрок сборной Италии в Кубке Федерации.

Общая информация 
Аличе начала играть в теннис в семь лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Италии